Дивізія А 1961—1962 — 44-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1962—1963 як переможець Кубку Румунії 1961—1962.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1961—1962
Румунія
Румунія
1961 у румунському спорті
1962 у румунському спорті